Oupa Manyisa (Mohlakeng, 1988. július 30. –) dél-afrikai válogatott labdarúgó, az élvonalbeli Orlando Pirates középpályása.

1988-ban született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Az Orlando Pirates labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek